Neuilly je součást názvu více francouzských obcí: